La Rábita puede referirse a:

Toponimia

en España 
 La Rábita (C.P. 18760), localidad del municipio de Albuñol, provincia de Granada:
 Playa de La Rábita, en la localidad homónima;
 La Rábita (C.P. 23684), localidad del municipio de Alcalá la Real, provincia de Jaén;
 San José de La Rábita (C.P. 23684), localidad del municipio de Alcalá la Real, provincia de Jaén.